Pietat, emoció que sorgeix en trobar en l'altre una situació negativa 
 Pietat filial, concepte central del confucianisme com a virtut del respecte als pares i avantpassats
 Pietat popular, pràctiques i expressions catòliques de culte privat prestat a Déu, als sants, a les coses sagrades o a la Mare de Déu 
 Mont de pietat, establiment benèfic que fa préstecs, generalment pignoratius, de béns mobles, amb interès mòdic
 la Pietat o Verge dels Dolors, advocació mariana
 Toponímia:
 la Pietat o ermita de la Pietat (Ulldecona), santuari i ermita al nord-oest d'Ulldecona (Montsià)
 La Pietat (Girona), església de Girona 
 La Pietat (la Morera de Montsant), edifici del municipi de la Morera de Montsant (Priorat) 
 La Pietat de la Roca, església del municipi de Vilallonga de Ter (Ripollès) 
 La Pietat de Santa Llestra, ermita romànica llombarda del segle XII-XIII al municipi de Santa Llestra i Sant Quilis (la Franja)
 La Pietat de la Seu d'Urgell, antiga església a la Seu d'Urgell 
 La Pietat de Vic, església de Vic (Osona) 
 La Pietat de Viladrau, ermita gòtica de Viladrau (Osona) 
 Capella de la Pietat (Berga), edifici de Berga 
 Església de la Pietat de la Bisbal d'Empordà, temple al Baix Empordà
 Mas de la Pietat, mas fortificat al terme municipal de Palamós (Baix Empordà) 
 Serrat de la Pietat, serrat de la comuna de Baixàs, a la comarca del Rosselló, de la Catalunya del Nord 
 Representacions figuratives:
 Pietat (Miquel Àngel), escultura a la Basílica de Sant Pere del Vaticà, que mostra el cos de Crist mort a la falda de
 Pietat (Bouguereau), quadre del pintor academicista francès William-Adolphe Bouguereau, realitzat el 1876, pintat a l'oli 
 Pietat (Juan de Juni), obra de terracota i fusta policromada de l'escultor Juan de Juni datada cap al 1537 
 La Pietat (Ribera, Madrid), quadre del pintor valencià Josep de Ribera, «Lo Spagnoletto», pintat a l'oli sobre llenç 
 La Pietat (Ribera, Nàpols), quadre del pintor valencià Josep de Ribera, «Il Spagnoletto», pintat a l'oli sobre llenç 
 Pietat de Brussel·les, quadre del pintor flamenc Rogier Van der Weyden datada cap al 1441 
 La Pietat del Pelicà, recurs iconogràfic utilitzat en la simbologia cristiana per a representar la redempció de la humanitat mitjançant el sacrifici de Jesús quan va morir crucificat
 Pietat florentina, Pietat Bandini o Pietat del Duomo, escultura en marbre realitzada per Miquel Àngel i conservada al Museu dell'Opera
 Pietat Palestrina, escultura, atribuïda a Miquel Àngel, que es troba a la Galleria dell'Accademia a Florència 
 Pietat Rondanini, obra esculpida per Miquel Àngel al castell Sforzesco de Milà 
 Retaule de la Pietat, diverses obres